Collegio elettorale di Borgotaro – collegio elettorale del Regno di Sardegna
 Collegio elettorale di Borgotaro – collegio elettorale del Regno d'Italia